Е́нфілд ( або ) може значити:

Топонім

Енфілд — боро в Лондоні

Енфілд — місто, штат Коннектикут
 Енфілд — місто, штат Мен
 Енфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Енфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Енфілд — місто, штат Північна Кароліна
 Енфілд — селище, штат Іллінойс
 Енфілд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Інше
 Енфілд Роуд — стадіон у Ліверпулі